Probolinggo (stadsgemeente), een stad en gemeente in de Indonesische provincie Oost-Java
 Probolinggo (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Oost-Java
 Station Probolinggo, een spoorwegstation in de Indonesische provincie Oost-Java